Національна ліга В 2000—2001 — 54-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став Лозанна.

Підсумкова таблиця

Плей-оф

Джерела 
 Сезон 2001     

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія
2000 у швейцарському спорті
2001 у швейцарському спорті